Gentilini – azienda dolciaria

Persone
 Amerigo Gentilini (1910-1988) – tenore italiano
 Antonio Gentilini (1908-1977) – pittore italiano
 Augusto Gentilini (1961) – ex calciatore e allenatore di calcio italiano
 Franco Gentilini (1909-1981) – pittore italiano
 Giancarlo Gentilini (1929) – politico italiano
 Giuliano Gentilini (1970) – calciatore italiano
 Mario Gentilini (1909-1988) – autore di fumetti italiano
 Pietro Gentilini (1856-1943) – imprenditore italiano